Lobos kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lobos (udde),

Argentina 

 Partido de Lobos, kommun, Buenos Aires, 
 Lobos (kommunhuvudort), Buenos Aires,

Spanien 

 Isla de Lobos, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar